Shayla Worley
Capitão Richard Worley

Localidades

Worley (Idaho)

Outros
7011 Worley

Desambiguação